Долинівська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район
 Долинівська сільська рада — Одеська область, Арцизький район